Okerlund ist der Familienname folgender Personen:
 Gene Okerlund (1942–2019), US-amerikanischer Sportjournalist
 Todd Okerlund (* 1964), US-amerikanischer Eishockeyspieler